Reefton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Reefton (ort i Australien), New South Wales, Temora Municipality,

Nya Zeeland 

 Reefton (ort i Nya Zeeland), West Coast, Buller District, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar